Колючеплодник:
 Колючеплодник — одно из русских названий растений рода Echinocystis
 Колючеплодник — русское название растений рода Acanthospermum